L'édition 2005 du tournoi de tennis de Hambourg se déroule du 9 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Roger Federer remporte l'épreuve en simple, Jonas Björkman et Max Mirnyi celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
Le tournoi se dote d'un sponsor principal, l'édition se nomme ainsi : Masters Series Hamburg presented by EON Hanse.

Forfaits 
L'Espagnol Rafael Nadal, sacré au tournoi de Rome la semaine précédente, déclare forfait pour le tournoi à cause d'une blessure à la main gauche. Son compatriote Carlos Moyà fait de même du fait d'une douleur à l'épaule.

Pendant le tournoi 
Le 3 mondial Andy Roddick est battu au premier tour par le Chilien Nicolás Massú.

On note le beau parcours des qualifiés Andreas Seppi, Christophe Rochus et Richard Gasquet qui atteignent respectivement un quart de finale, une demi-finale et la finale.

Lauréats 
Le tenant du titre Roger Federer remporte son  en simple en battant en finale Richard Gasquet. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière du Suisse. Il s'impose pour la  à Hambourg et soulève son  de la saison.

En double, Jonas Björkman et Max Mirnyi remportent leur  ensemble en battant en finale Michaël Llodra et Fabrice Santoro. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournois ATP Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2005
Tennis masculin en 2005
Sport en Allemagne en 2005
Tennis en mai 2005